Abbey Hill bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Abbey Hill (Massachusetts)
 Abbey Hill (North Dakota)
 Abbey Hill (Texas)